Носирджон Асадович Масуми (1915—1974) — советский таджикский литературовед, член-корреспондент АН Таджикской ССР (1969).

Биография 
Родился 19 апреля (2 мая) 1915 года в кишлаке Каратаг (будущий Гиссарский район) в семье дехканина-кузнеца.

В 1930 году окончил в Самарканде двухгодичные педагогические курсы и работал учителем таджикского языка.

В 1936—1940 гг. студент литературного факультета Педагогического института имени Т. Г. Шевченко (Душанбе), после его окончания оставлен для преподавательской работы: зав. кафедрой таджикского языка, зав. кафедрой таджикской литературы, проректор по научной работе.

В 1959—1972 директор Института языка и литературы имени Рудаки АН Таджикской ССР.

С 1971 г. академик-секретарь Отделения общественных наук АН Таджикской ССР.

Стихи публиковал с 1935 года, в 1944 вышла в книжном формате поэма «Страна счастья». Член Союза писателей Таджикистана (1940).

Начиная с 1940 года, известен как литературовед.
Автор учебных пособий для вузов: «Таджикский фольклор» (1952) и «Методика преподавания литературы в V—VIII классах» (1960); монографии о творчестве поэта М. Рахими (1961), книги «Таджикская литература XVIII века и первой половины XIX века» (1962).

Кандидат филологических наук (1955). Член-корреспондент АН Таджикской ССР (1969).

Депутат Верховного Совета Таджикской ССР 6—7-го созывов, член Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1967—1971).
Заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1960). Награждён двумя орденами «Знак Почёта».

Умер 16 августа 1974 года, похоронен на Центральном кладбище.

Примечания

Источники 
 Большая Советская Энциклопедия М.: «Советская энциклопедия», 1969—1978
 Носирджон Асадович Масуми [Текст] / Библиогр. сост. Ж. М. Бабаджановой ; Вступ. статья М. Шукурова и А. Сайфуллаева. — Душанбе : Дониш, 1966. — 58 с., 1 л. портр.; 17 см. — (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана/ АН Тадж. ССР. Центр. науч. б-ка; Вып. 9
 Писатели Таджикистана: краткие биографические справки. Минель Иосифович Левин, Абдукадыр Маниязов. Изд-во «Ирфон», 1986 — Всего страниц: 511
 МАСУМИ́, Носирджон Асадович (р. 2.V.1915, с. Каратаг).
 Масуми Носирджон Асадович.

Литературоведы Таджикистана
Члены Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
Похороненные на Центральном кладбище (Душанбе)